Сантијаго ла Месиља има више значења:

 Сантијаго ла Месиља (Зимол), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сантијаго ла Месиља (Виља Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику